LAX – kod IATA portu lotniczego w Los Angeles
 Port lotniczy LAX (oryg. LAX) – amerykański serial telewizyjny
 L.A.X. – album amerykańskiego rapera, The Game'a
 LAX – utwór amerykańskiego rapera, Xzibita, z albumu "Weapons of Mass Destruction"
 LA X – podwójny odcinek szóstego sezonu serialu Zagubieni

Zobacz też 
 Aviation/LAX
 Lax